Juhani Tamminen, finski hokejist, * 26. maj 1950, Turku, Finska.

Tamminen je večino kariere igral v finski ligi za klube TPS Turku, HJK Helsinki in HIFK Helsinki. V sezoni 1974/74 je osvojil svoj edini naslov državnega prvaka, ob tem je bil še najboljši podajalec lige in izbran na finsko tekmo zvezd. V drugem delu kariere je tri sezone igral tudi v severnoameriških nižjih ligah za klube Cleveland Crusaders, Phoenix Roadrunners in Oklahoma City Blazers ter v japonski ligi za klub Kokudo Tokio.

Za finsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil peto mesto, in desetih svetovnih prvenstvih, na katerih je kot najboljši rezultat dosegel četrto mesto. Skupno je za reprezentanco nastopil na 227-ih tekmah, na katerih je dosegel 58 golov in 47 podaj.

Po končani karieri hokejista je deloval kot trener klubov TPS Turku, HC Sierre, Porin Ässät, Oulun Kärpät, Zürich SC Lions in kot selektor francoske reprezentance.

Pregled kariere

|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 69/70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 6
| 0
| 4
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HJK Helsinki
| Finska liga
| 70/71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 9
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HJK Helsinki
| Finska liga
| 71/72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 72
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 10
| 3
| 6
| 9
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 72/73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 10
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 73/74
|
| 36
| 21
| 26
| 47
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 10
| 3
| 6
| 9
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 74/75
|
| 36
| 17
| 36
| 53
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 10
| 4
| 1
| 5
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cleveland Crusaders
| WHA
| 75/76
|
| 65
| 7
| 14
| 21
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 76
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Roadrunners
| WHA
| 76/77
|
| 65
| 10
| 29
| 39
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Oklahoma City Blazers
| CHL
| 76/77
|
| 9
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 77/78
|
| 36
| 20
| 27
| 47
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 6
| 1
| 7
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 78/79
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8
| 7
| 7
| 14
|
| 20
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 8
| 4
| 0
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kokudo Tokio
| Japonska liga
| 79/80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 80/81
|
| 35
| 21
| 27
| 48
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 8
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 81/82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 7
| 1
| 1
| 2
| -6
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 380
| bgcolor="#7FFF00" | 124
| bgcolor="#7FFF00" | 192
| bgcolor="#7FFF00" | 316
| bgcolor="#7FFF00" | -7
| bgcolor="#7FFF00" | 168
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 20
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski napadalci
Finski hokejski trenerji
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti HJK Helsinki
Hokejisti HIFK Helsinki
Hokejisti Cleveland Crusaders
Hokejisti Phoenix Roadrunners
Hokejisti Oklahoma City Blazers
Hokejisti Kokudo Tokio
Selektorji francoske hokejske reprezentance
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih